

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Gutów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk 
 Gutów – część  wsi Janczewy w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa
 Gutów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski

Zobacz też 
 Gutowo, Gutów Duży, Gutów Mały